Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. In der Doppelkonkurrenz wurde ebenfalls ein Platz im Haupttableu vergeben. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Einzel-Qualifikation sowie zwei Doppel in der Doppel-Qualifikation teil. Diese fand am 22. und 23. Februar 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 48 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 45 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Acapulco